Millecamps ist der Familienname folgender Personen:

 Luc Millecamps (* 1951), belgischer Fußballspieler
 Marc Millecamps (* 1950), belgischer Fußballspieler